3-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 6 августа 1973 года в Тихуане (Мексика) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Гаити, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.  Итоговые 5—7-е места подобным образом разыгрывают команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 2 августа: Канада — Гаити 3:-; Мексика — Доминиканская Республика 3:-.
 3 августа: Доминиканская Республика — Гаити 3:-; Канада — Мексика 3:-.
 4 августа: Канада — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:7, 15:5); Мексика — Гаити 3:-.

Группа В 

 2 августа: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:3, 15:2).
 3 августа: Куба — США 3:-.
 4 августа: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:4, 15:8, 15:9).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
5 августа
 Канада — США 3:1 (15:11, 12:15, 15:10, 15:4).
 Куба — Мексика 3:-

Полуфинал за 5—7 места 
5 августа
 Пуэрто-Рико — Гаити 3:-

Матч за 5-е место 
6 августа
 Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:-

Матч за 3-е место 
6 августа
 США — Мексика 3:2 (15:10, 3:15, 2:15, 16:14, 15:1).

Финал 
6 августа
 Куба — Канада 3:0 (15:11, 15:6, 15:12).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин
1973 год в волейболе